Бала́ндино — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Баландино — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Баландино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Баландино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Баландино — деревня в Таврическом районе Омской области.
 Баландино — село в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Баландино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Баландино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Баландино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Баландино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Баландино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Баландино — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.
 Баландино — деревня в Чесменском районе Челябинской области.

Украина 
 Баландино — село в Каменском районе Черкасской области.

Транспорт 
 Баландино — международный аэропорт города Челябинска.
 Баландино — железнодорожная станция ЮУЖД.

Озеро 
 Баландино — другое название озера Ходшо (Хотчо) в Новосокольническом районе Псковской области.

См. также 
 Большое Баландино